Род Смолвуд — менеджер гурту The Number of the Beast
 Смолвуд (водосховище) () — водосховище, розташоване в західній частині Лабрадору, в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада, на кордоні з провінцією Квебек.